Red Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Red Springs (Alabama)
 Red Springs (Arkansas)
 Red Springs (North Carolina), im Robeson County
 Red Springs (Baylor County, Texas)
 Red Springs (Bowie County, Texas)
 Red Springs (Smith County, Texas)
 Red Springs (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin